A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női alpesi összetett versenyszámát február 17-én rendezték. Az aranyérmet a svájci Michelle Gisin nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A lesiklásban és műlesiklásban elért időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon